Velika nagrada Nemčije 1987 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1987. Odvijala se je 26. julija 1987.

Dirka 

|-
! 1
| 6
|  Nelson Piquet
| Williams-Honda
| 44
| 1:21:25,091
| 4
| 9
|-
! 2
| 2
|  Stefan Johansson
| McLaren-TAG
| 44
| + 1:39,591
| 8
| 6
|-
! 3
| 12
|  Ayrton Senna
| Lotus-Honda
| 43
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 4
|  Philippe Streiff
| Tyrrell-Ford
| 43
| +1 krog
| 22
| 3
|-
! 5
| 3
|  Jonathan Palmer
| Tyrrell-Ford
| 43
| +1 krog
| 23
| 2
|-
! 6
| 30
|  Philippe Alliot
| Larrousse-Ford
| 42
| +2 kroga
| 21
| 1
|-
! 7
| 1
|  Alain Prost
| McLaren-TAG
| 39
| El. sistem
| 3
|  
|-
! NC
| 9
|  Martin Brundle
| Zakspeed
| 34
| +10 krogov
| 19
|  
|-
! Ods
| 26
|  Piercarlo Ghinzani
| Ligier-Megatron
| 32
| Motor
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Adrian Campos
| Minardi-Motori Moderni
| 28
| Motor
| 18
|  
|-
! Ods
| 20
|  Thierry Boutsen
| Benetton-Ford
| 26
| Motor
| 6
|  
|-
! Ods
| 5
|  Nigel Mansell
| Williams-Honda
| 25
| Motor
| 1
|  
|-
! Ods
| 24
|  Alessandro Nannini
| Minardi-Motori Moderni
| 25
| Motor
| 16
|  
|-
! Ods
| 17
|  Derek Warwick
| Arrows-Megatron
| 23
| Turbo
| 13
|  
|-
! Ods
| 10
|  Christian Danner
| Zakspeed
| 21
| Pog. gred
| 20
|  
|-
! Ods
| 28
|  Gerhard Berger
| Ferrari
| 19
| Turbo
| 10
|  
|-
! Ods
| 19
|  Teo Fabi
| Benetton-Ford
| 18
| Motor
| 9
|  
|-
! Ods
| 21
|  Alex Caffi
| Osella-Alfa Romeo
| 17
| Motor
| 26
|  
|-
! Ods
| 8
|  Andrea de Cesaris
| Brabham-BMW
| 12
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 27
|  Michele Alboreto
| Ferrari
| 10
| Turbo
| 5
|  
|-
! Ods
| 14
|  Pascal Fabre
| AGS-Ford
| 10
| Motor
| 25
|  
|-
! Ods
| 18
|  Eddie Cheever
| Arrows-Megatron
| 9
| Pedal za plin
| 15
|  
|-
! Ods
| 11
|  Satoru Nakadžima
| Lotus-Honda
| 9
| Vzmetenje
| 14
|  
|-
! Ods
| 16
|  Ivan Capelli
| March-Ford
| 7
| Motor
| 24
|  
|-
! Ods
| 25
|  René Arnoux
| Ligier-Megatron
| 6
| Vžig
| 12
|  
|-
! Ods
| 7
|  Riccardo Patrese
| Brabham-BMW
| 5
| Vžig
| 11
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Nigel Mansell 1'45.716

Formula 1 sezona 1987
1987